Ejektionstyp är en sorts ljud som hörs när man lyssnar på hjärtat med stetoskop. Det karakteriseras av crescendo-decrescendo, vilket kan uppstå i systole, när blodet tränger igenom aortaklaffarna.

Se även
Regurgitationstyp

Medicin